Warta kan syfta på: 

 Warta (flod) – en flod i Polen
 HP Warta – en handbollsklubb i Göteborg
 IF Warta – en fotbollsklubb i Göteborg
 Wartha – det tyska namnet på en stad i sydvästra Polen, se Bardo, Nedre Schlesiens vojvodskap

Se även
 Varta – batteritillverkare
 Varta (djur) –  ett släkte av insekter